HMS „Hector” – nazwa noszona przez jedenaście okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Hektora, bohatera Iliady:
  – 22-działowy okręt zdobyty w 1643, sprzedany w 1656.
  – 30-działowy okręt zdobyty w 1653, sprzedany w 1657.
  – 22-działowy okręt zatopiony przez Holendrów w 1665.
  – 44-działowa fregata piątej rangi (fifth-rate) zwodowana w 1703, przebudowana w 1721, rozebrana w 1742.
  – 44-działowy fregata piątej rangi (fifth-rate) zwodowana w 1743, sprzedana w 1762.
  – kuter zakupiony w 1763, sprzedany w 1773.
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third-rate) zwodowany w 1774, od 1808 okręt więzienny, rozebrany w 1816.
 HMS „Hector” – 74-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third-rate) zdobyty na Francuzach w 1782 i w tym samym roku przez nich odbity.
  – fregata pancerna typu Hector zwodowana w 1862, sprzedana na złom w 1905.
  – statek handlowy zwodowany w 1894 (SS „Hector”), w latach 1915–1916 w służbie Royal Navy jako okręt balonowy, później ponownie w służbie cywilnej, złomowany w 1923.
  – statek handlowy zwodowany w 1924 (SS „Hector”), w 1939 zarekwirowany przez Royal Navy i przebudowany na krążownik pomocniczy, zatopiony przez lotnictwo japońskie w 1942.

Przypisy 

Hector